Niemcy:
 Walluf – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Rheingau-Taunus
 Walluf – rzeka, dopływ Renu